Бурнонви́ль () — фамилия французского происхождения. Известные носители:
 Бурнонвиль, Август (1805—1879) — датский балетмейстер, педагог и писатель, сын Антуана Бурнонвиля; одна из ключевых фигур балета XIX века.
  (1760—1843) — франко-датский балетмейстер и педагог, отец Августа Бурнонвиля.

Де Бурнонвиль — нидерландский герцогский, затем княжеский род. Его представители:
 
 Бурнонвиль, Амбруаз де (ок. 1620—1693) — французский генерал, участник Тридцатилетней войны.
 Бурнонвиль, Удар де (1533—1585) — нидерландский военачальник и государственный деятель.
 Бурнонвиль, Филипп-Александр де (1697—1727) — французский военнослужащий, последний мужской представитель герцогской и княжеской линии дома де Бурнонвиль.

См. также 
  — коммуна в департаменте Па-де-Кале, Франция.